Félines puede referirse a: 

 Félines, comuna francesa situada en Ardèche.
 Félines, comuna francesa situada en Alto Loira.